Phaedra puede referirse a:

 Phaedra, 5º álbum de la banda Tangerine Dream.
 el sinónimo del género botánico Bernardia.
Phaedra, ópera de Hans Werner Henze (2007).